Mobiler Handel bezeichnet:

 eine Handelsform, siehe Ambulanter Handel
 einen Bereich des elektronischen Handels, siehe Mobile-Commerce